Ikonnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ikonnikow (* 1974), russischer Autor
 Wjatscheslaw Ikonnikow (* 1966), russischer Schachspieler 

Siehe auch:
 Wolodymyr Ikonnykow (1841–1923), ukrainisch-russischer Historiker